Rhizoctonia é um gênero de fungo pertencente à família Ceratobasidiaceae.

Espécies

Galeria 

Ceratobasidiaceae